Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2010 se konal ve dnech 18. - 24. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 080 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli v 1. kole volný los.
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Michail Južnyj (odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (finále)
  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Andrej Golubjov (2. kolo)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Pablo Cuevas
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Viktor Troicki
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Marcos Baghdatis
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=65
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Denis Istomin
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=62

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Viktor Troicki
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Marcos Baghdatis
| RD2-score2-1='6
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=3
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Jérémy Chardy /  Lukáš Dlouhý (semifinále)
  Filip Polášek /  Igor Zelenay (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ken Skupski ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Kremlin Cup